Ària (música), forma musical, melodia per a ser cantada 
 Raça ària, concepte racista
 Toponímia: 
 Ària (Pèrsia), satrapia i província de l'imperi persa 
 Ària (illa)
 Ària (regió), regió de l'imperi Persa i més tard selèucida, que abraçava el conjunt de Pèrsia pròpia, limitant al nord amb Bactriana, Margiana i Hircània